Chindriș ist der Name von

 Andrei Chindriș (* 1999), rumänischer Fußballspieler
 Ioan Chindriș (1938–2015), rumänischer Historiker
 Maria Daria Chindris (* 2003), rumänische Skispringerin
 Marius Chindriș (* 1991), rumänischer Fußballspieler
 Vasile Chindriș (Politiker) (1881–1947), rumänischer Politiker
 Vasile Chindriș (Priester) (1905–1972), rumänischer Priester